Jędrzejko ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Jędrzejko (* 1987), polnischer Naturbahnrodler
 Małgorzata Jędrzejko, polnische Naturbahnrodlerin
 
 Sławomir Jędrzejko (* 1988), polnischer Naturbahnrodler